Државни пут 10 Београд—Ватин је пут IБ реда на југу Баната који повезује Београд са Панчевом, Вршцом и Румунијом преко граничног прелаза Ватин. Пут 10 је деоница европског пута Е-70. Пре него што је донета нова уредба о категоризацији државних путева 2013. године, пут је носио назив М 1.9.

Постојећи пут 10 је већим делом магистрални пут са две саобраћајне траке. По важећем просторном плану републике Србије предвиђена је изградња савременог ауто-пута до 2020. године, упоредо са постојећим путем. Дата деоница полазила би од Бубањ Потока као наставак београдске oбилазнице према Панчеву и даље ка румунској граници. Планирани ауто-пут би до Алибунара ишао непосредно јужно од постојећег пута, а после северно од пута, све до Ватина, где би се исти надовезивао на састав румунских ауто-путева. На тај начин би постојећа деоница била скраћена.

Детаљи трасе

Види још 
 Европски пут Е70
 Путна мрежа у Србији

Извори